Filippine
 Pleasant Hills – baranggay di Mandaluyong
 Stati Uniti d'America
 Pleasant Hills – census-designated place della Contea di Harford, Maryland
 Pleasant Hills – borough della Contea di Allegheny, Pennsylvania